Carlsson to popularne nazwisko w Szwecji
Inne:
 Carlsson – niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne